Финал Кубка Нидерландов по футболу 2013/2014 состоялся 20 апреля 2014 года. ПЕК Зволле разгромил «Аякс» со счётом 5:1 и стал обладателем Кубка Нидерландов.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2014
Нидерланды
Матчи ФК ПЕК Зволле
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
События 20 апреля
Апрель 2014 года
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Спортивные соревнования в Роттердаме